Willits ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Willits (* 1972), australischer Schauspieler
 Edwin Willits (1830–1896), US-amerikanischer Politiker
 Reggie Willits (* 1981), US-amerikanischer Baseballspieler
 Tim Willits, US-amerikanischer Computerspielentwickler

Willits bezeichnet außerdem:

 Willits (Kalifornien), eine Stadt in Mendocino County, Vereinigte Staaten
 Willits Bros Inc., ehemaliger Kanuhersteller aus Tacoma, Washington